Олександр Войткевич — радянський і польський шахіст
 Войткевич-Павлович Василь Ілліч — український правознавець
 Станіслав Штрумф-Войткевич (Strumph-Wojtkiewicz; 1898 - 1986) — польський письменник і журналіст.

 4475 Войткевич — астероїд головного поясу
 9006 Войткевич — астероїд головного поясу